Severínia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Severínia (ort), São Paulo, 
 Severínia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar